Henry James se poate referi la unul din următorii:

 Henry James Sr., teolog american, tatăl autorului Henry James (1811 – 1882). 
 Henry James, fiul celui dintâi, scriitor american (1843 – 1916). 
 Henry James, 1st Baron James of Hereford, avocat și om de stat englez (1828 – 1911). 
 Henry James, jucător de baschet american (născut 1965).